Résultats détaillés de l’édition 1982 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 2 au .

Faits marquants 
En l'absence des meilleurs joueurs mondiaux, Johan Kriek (Ancien Sud-Africain désormais naturalisé Américain) conserve son titre.

Dans le tableau féminin, en présence de toutes les favorites, l'Américaine Chris Evert prend sa revanche de l'année précédente en écartant Martina Navrátilová en trois sets. Au tour précédent, Navrátilová avait écarté sa partenaire de double Pam Shriver (gagnante de leur dernier duel en grand chelem à l'US Open).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1982 de l'ATP
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1982
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1982
Tennis en décembre 1982